Балликрой:

 Балликрой — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).
 Балликрой — национальный парк в графстве Мейо на северо-западе Ирландии.